Skrakagrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skrakagrund, Korsholm, Österbotten, 
 Skrakagrund, Korpo, Åboland,

Se även
Skrakagrunden

Robotskapade Finlandförgreningar